

Geografia 
Muir – villaggio del Michigan
Muir – CDP della Pennsylvania

Persone 
 Brian Muir (1952) – scultore britannico
 Daniel Muir (1983) – ex giocatore di football americano statunitense
 Edwin Muir (1887-1959) – poeta, scrittore e traduttore britannico
 James Douglas Muir Leno, meglio noto come Jay Leno (1950) – conduttore e autore televisivo, comico statunitense
 Jamie Muir (1943) – percussionista britannico
 Jean Muir, nome d'arte di Jean Muir Fullarton (1911-1996) – attrice statunitense
 John Muir (1838-1914) – ingegnere, naturalista e scrittore scozzese naturalizzato statunitense
 John Kenneth Muir (1969) – critico cinematografico e giornalista statunitense
 Laura Muir (1993) – mezzofondista britannica
 Mike Muir (1963) – cantante statunitense
 Tamsyn Muir (1985) – scrittrice neozelandese
 Thomas Muir (1844-1934) – matematico scozzese
 Walter Muir (1953) – ex calciatore scozzese naturalizzato canadese
 William Muir (1819-1905) – orientalista scozzese
 William Muir MacKinnon (1852-1942) – calciatore scozzese

Altro 
Muir – cognome